о. Мар'ян Іґнацій Моравський (1845—1901) — релігійний та освітній діяч, ректор Тернопільського навчального закладу єзуїтів.
 о. Мар'ян Юзеф Моравський (1881—1940) — релігійний та освітній діяч.

Моравські